Feldman, sau Feldmann (, ):
 Ludovic Feldman (1893, Galați  1987, București), un compozitor român
 (Martin) "Marty" Alan Feldman (1934, East End  1982), un actor evreu-englez de film
 Radu Feldman Alexandru, né: Alexandru Feldman (* 1943, București), un dramaturg, prozator și politician (PDL) român

Feldmann 
 Amir Gilboa, né: Berl Feldmann (; 1917, Radziwiłłów ()  1984, Petah Tikva), un poet ebraic israelian originar din Ucraina
 Else Feldmann (1884, Viena  1942) (de)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești